Ordet PCM har flere betydninger:
 Pro Cycling Manager
 Pulse Code Modulation
 Per calendar month (pr. kalendermåned)
 Phase Change Materials – se faseskift-varmelagring